Las siglas ISC pueden referirse a:
 Ingeniería en Sistemas de Carburación, SA de CV.
 Ingeniería en Sistemas Computacionales.
 International Seismological Centre, Centro Internacional de Sismología.
 International Software Company.
 International Scientific Council, Consejo Científico Internacional
 Internet Systems Consortium, ONG que promueve internet.
 Licencia ISC de software libre, desarrollada por la Internet Systems Consortium.